Gayombo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
 El nombre común de la planta Spartium.